Víctor María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (Madrid, 24 de noviembre de 1961) fue subsecretario del Ministerio de Fomento (1996-2000), presidente de Correos (2003-2004) y posteriormente fue secretario de Estado de Telecomunicaciones, además de desempeñar el cargo de director del Gabinete de Estudios de la Presidencia del Partido Popular desde 2009. En la actualidad es el Director General de la patronal de empresas tecnológicas DigitalES.

Trayectoria 
Nació en Madrid en 1961, en el seno de la familia Calvo Sotelo, en una familia de amplia tradición política. Hijo de Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del Gobierno de España (1981-1982), nieto de José Ibáñez Martín, ministro franquista de Educación y Ciencia (1939-1951), su hermano Leopoldo fue subsecretario del Ministerio del Interior (1996-2001), su hermano Juan, alcalde de Castropol (1999-2003), su hermano Andrés, es concejal de Pozuelo de Alarcón desde 2003 y su prima Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, ministra de Educación en la VIII Legislatura de España. Recibió educación en el Colegio Estudio, centro de enseñanza liberal, heredero de la Institución Libre de Enseñanza. 

Terminó sus estudios de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en 1989 realizando un MBA en el INSEAD (1991). Más adelante ha ejercido como profesor del International Management Fellows Program, en la Anderson Graduate School of Management de UCLA, donde impartió cursos del MBA. 

Ingeniero de proyectos (1989-1992) y adjunto al director general de Bechtel España (1992-1995) y director de Gestión de Proyectos de Airtel (1995-1996), en 1996 es nombrado subsecretario del Ministerio de Fomento en el primer gobierno de José María Aznar, siendo ministro Rafael Arias-Salgado, desde el que desarrolló una extensa labor normativa de liberalización de los sectores de telecomunicaciones, infraestructuras, transportes y vivienda. Actuando como representante del Ministerio en el Consejo de Administración de Telefónica de España SA durante su privatización y en el Consejo del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) que construyó la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona (hoy Adif).

Durante esa época fue miembro de la Comisión Nacional de la Sociedad de la Información y consejero de RENFE, promoviendo el cambio de modelo ferroviario en España.

Tras ejercer como director de Relaciones Institucionales de Auna y presidente de Quiero TV (2001-03), entre 2003 y 2004 desempeña la presidencia de Correos y Telégrafos SA donde dirigió la definición del Plan Estratégico de Correos 2004-2007, ejerciendo como Consejero de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.

Desde 2009 trabaja como director del Gabinete de Análisis de Presidencia del Partido Popular, asesorando a Mariano Rajoy.
 
En 2011 es elegido diputado nacional, en las lista del Partido Popular por la circunscripción de Zamora

Durante la legislatura comenzada el 28 de diciembre de ese año desempeñó el cargo de secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, dentro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Desde 2021, es el Director General de la patronal de empresas tecnológicas DigitalES

Genealogía

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web DigitalES
 Wikipedia: Asociación Española para la Digitalización - DigitalES

Diputados de la X Legislatura de España
Secretarios de Estado de España
Políticos de la provincia de Zamora
Subsecretarios de España
Nacidos en Madrid